Fos kan syfta på:

 Fos, Haute-Garonne – en kommun i departementet Haute-Garonne i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike
 Fos, Hérault – en kommun i departementet Hérault i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike